Le Sceptre maudit est le troisième tome de la série Tara Duncan créée par Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le  aux éditions Flammarion.

Résumé 
À la suite de son overdose de magie, Tara perd provisoirement la mémoire et elle est contrainte d'aller suivre son éducation impériale à Omois ; elle passe 1 an sans ses amis, mais un drame survient : un zombie se fait tuer ; Xandiar est mis sur l’enquête.

L'impératrice quant à elle se fait enlever par Magister ; celui-ci fait chanter l'empire et Tara devient provisoirement impératrice. Fabrice a une idée et ils ressortent du temps gris (grâce aux couleurs incrustées dans le cou de Tara) et ils libèrent Dermiderus qui leur divulgue la façon de contourner le pouvoir du sceptre maudit : Tara et Cal (qui est immunisé) doivent se rendre au désert des salterens ; ils croisent beaucoup d'étranges personnes et finissent par arriver dans les mains de Magister qui leur fait croire qu'il est le père de Jar et Mara (des enfants qui ne font qu'embêter Tara) ; ils seraient (d'après Magister) les enfants de Selena (mère de Tara) mais après une enquête ils découvrent que c'était faux et qu'ils sont bien les enfants de Danviou ; mais ils ne savent pas la vérité pour autant car elle est frappée d'amnésie... Moineau, quand la guerre est sur le point de commencer, trouve la solution au problème et leur évite une guerre mortelle car ce ne sont que des illusions renvoyant la magie de son adversaire. 

Moineau devient la petite amie de Fabrice. Mais Tara disparaît soudainement...  

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2005
Tara Duncan